Amazon, Amason eller Amazonas kan syfta på:

 Amason – krigarkvinnor i grekisk mytologi, se Amasoner
 Amazonpapegojor – ett släkte (Amazona) av papegojfåglar
 Amason (musikgrupp) – en svensk musikgrupp bildad 2012
 Amazonas (band) – en svensk/norsk musikgrupp med inriktning på jazzpop, aktiv från mitten av 1980-talet till 1992
 Volvo Amazon – en bilmodell från Volvo
 Amazon (företag) – en E-handelsplats

Geografi 

 Amazonområdet eller Amazonbäckenet – ett område i Sydamerika som täcker nio länder
 Amazonas regnskog – en tropisk och subtropisk regnskog i Sydamerika
 Amazonfloden – en flod i Sydamerika

Brasilien 

 Amazonas (delstat i Brasilien),

Colombia 

 Amazonas (departement),

Peru 

 Amazonas (region),

Venezuela 

 Amazonas (delstat i Venezuela),